C3, C 3 oder C-3 steht für:
 Hammond-Orgel C3, US-amerikanische elektromechanische Orgel
 eine Besoldungsordnung C, eine historische Besoldungsgruppe in Deutschland (C1 bis C4 für Hochschullehrer; bis 2005)
 das Papierformat C3, nach DIN 476/ISO 216
 Command Control und Consultation im NATO-Hauptquartier #Internationaler Militärstab
 die italienische Tarnbezeichnung des Plans zur Eroberung Maltas im Zweiten Weltkrieg, siehe Unternehmen Herkules
 Nokia C3, finnisches Mobiltelefon, siehe Nokia CSeries #Nokia C3
 C3-Kraftstoff, ein deutsches Flugbenzin
 C3 Creative Code and Content, deutsche Marketing-Agentur
 Caldwell 3, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog
 Contact Air (IATA-Code), deutsche Fluggesellschaft

Biologie:
 C3 (Komplementfaktor), ein Protein des Komplementsystems
 der dritte Halswirbel, siehe Halswirbelsäule
 Calvin-Pflanzen, siehe C3-Pflanze

Fahrzeuge:
 Audi 100 C3, deutsches Fahrzeug
 Corvette C3, US-amerikanisches Fahrzeug
 Chrysler C3, US-amerikanisches Fahrzeug
 Citroën C3, französisches Fahrzeug
 Coloni C3, italienischer Formel-1-Rennwagen
 Voisin C3, französisches Fahrzeug
 HMS C3, britisches U-Boot

Informationstechnik:
 Chaos Communication Congress, ein mehrtägiges Treffen der internationalen Hackerszene
 VIA C3, ein Mikroprozessor

C.3 steht für:
 Cierva C.3, Tragschrauber

Siehe auch:
 CIII
 3C

C3